Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons (D&D), la Bytopie, aussi appelée les paradis jumeaux de Bytopie ou les Paradis Jumeaux selon les éditions de D&D, est un plan d'existence situé entre les alignements neutre bon et loyal bon. Il fait partie des plans extérieurs dans la cosmologie standard de D&D, qui est employée dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk, et plusieurs éditions des Royaumes oubliés.

Géographie 

La Bytopie est formée de deux strates, Dothion et Shurrock. Ces deux strates se font face à face, comme les deux tranches de pain d'un sandwich. Une personne qui marche sur l'une des strates peut voir l'autre en regardant vers le haut. Les plus hautes montagnes se joignent au milieu, formant des sortes de piliers entre les deux strates. Le ciel luit de lui-même pendant le jour, sans qu'il n'y ait d'astres, de soleil ou de lune. La nuit, les lumières des feux de la strate opposée remplacent les étoiles.

Les deux strates de Bytopie ont un paysage naturel, proche de celui du Plan Primaire ou Plan Matériel.

Strates

Dothion 

Dothion est une strate vouée au travail rural. Elle est recouverte de forêts giboyeuses, de vergers, de pâturages… C'est la strate où se trouve le royaume de Garl Brilledor et du panthéon gnome.

Les Collines dorées sont, dans D&D3 et 3.5, le territoire de Garl Brilledor, divinité tutélaire des gnomes. S'y trouvent de nombreuses mines ouvertes par ce dieu bon pour donner du travail à ses suppliants. Chaque colline est un pic rocheux, au sommet duquel se tient une tour ou une citadelle. La région est très prospère.

Shurrock 

Shurrock est une strate plus sauvage, plus montagneuse et moins densément habitée que Dothion. Ses montagnes abritent de riches filons de métaux et de pierres précieuses. L'artisanat y est florissant.

Caractéristiques de Bytopie 
Dans D&D 3, et par extension souvent 3.5, Bytopie présente les caractéristiques suivantes.

 Gravité directionnelle subjective.
 Passage du temps normal.
 Taille infinie.
 Altération divine.
 Pas de caractéristiques élémentaires ou énergétiques.
 Bien modéré.
 Magie normale.

Cela signifie que la gravité attire les créatures vers la strate la plus proche, ce qui se traduit par une gravité normale tant que l'on se trouve sur le sol de l'une d'elles. Les dieux mineurs ont le pouvoir d'altérer le plan, mais pas les autres créatures. Les créatures du bien se sentent plus à l'aise dans ce plan. Le plan n'est pas limité dans l'espace, il ne s'agit pas d'une planète ou d'un plan fini. Mis à part cela, le temps passe de manière normale et ni les éléments ni les énergies ne voient leurs effets décuplés ou amoindris, ni la magie ne se voit modifiée, ce qui est similaire au plan matériel.

Habitants 

En plus des suppliants et divinités gnomes, et d'un certain nombre de bêtes sauvages sur Shurrock, ce plan abrite le domaine des dieux Ilmater (du monde des Royaumes oubliés) et Kiri-Jolith (du monde de Lancedragon).

Dans l'édition 3.5 de Donjons et Dragons, on précise que le plan de Bytopie est peuplé de guardinals et d'archons, ou encore d'anges (à savoir les Planétars, les Solars) et d'éladrins. On peut aussi y rencontrer des animaux célestes ou axiomatiques (à savoir dotés des archétypes du même nom : une créature céleste représente l'ascendance céleste - et donc du bien - d'une créature, tandis qu'une créature axiomatique tire son origine de la Loi qui maintient tous les éléments en place, dans l'univers de Donjon et Dragons [voir les différents alignements]). On rencontre de telles bêtes plus placides sur Dothion, plus sauvages sur Shurrock. La divinité des gnomes, nommé Garl Brilledor, vit sur cette strate

Références 

  David Cook et al., Guide des plans pour le MD, in Planescape cadre de campagne, TSR, Lake Geneva, 1996
  Jeff Grubb, Bruce R Cordell, David Noonan et al., Manual of the Planes, Wizards of the Coast, Seattle, 2001

Plan extérieur